Veľké Borové – słowacki meteoryt
 Veľké Borové (Wielkie Borowe) – wieś w powiecie Liptowski Mikułasz, na Słowacji